Dakoro è un toponimo dell'Africa occidentale, che può riferirsi a diversi luoghi:

 Dakoro, comune e dipartimento del Burkina Faso
 Dakoro, comune urbano del Niger, capoluogo del dipartimento omonimo
 Dipartimento di Dakoro, dipartimento del Niger nella regione di Maradi